Э́ндрюс (, изредка Andrewes) — английская фамилия и топоним, производная от имени Эндрю.

Фамилия 
Эндрюс — фамилия английского, шотландского и норвежского происхождения. Перепись населения Великобритании 1881 года показала, что больше всего носителей этой фамилии проживало в графстве Дорсет: в 3,6 раз больше, чем в среднем по стране. В 1891 году в Лондоне проживало 5723 семьи под этой фамилией (19 % всех Эндрюсов страны):

А 
  — несколько человек.
 :
  (1934—1996) — американский пилот, 7-й главный мастер-сержант ВВС.
 Эндрюс, Артур Флеминг (1876—1930) — американский велогонщик.

Б 
 :
  (род. 1967) — ирландский политик.
 Эндрюс, Бенедикт (род. 1972) — австралийский режиссёр театра и кино.
  — см. ниже .
 :
  (род. 1949) — англо-американский клавишник и звукозаписывающий продюсер.
  (род. 1959) — британский рок-гитарист.
 См. также ниже 
 :
  (род. 1955) — канадо-американский нейрохирург.
  (род. 1975) — американский художник-раскадровщик, сценарист и телережиссёр.
 Эндрюс, Бренда (род. 1957) — канадский биолог и генетик.
  (род. 1948) — американский поэт.
  (род. 1968) — заместитель министра торговли США (2014—2017).

В 
 Эндрюс, Вирджиния (1923—1986) — американская писательница.

Г 
  — несколько человек.
 Эндрюс, Гарри (1911—1989) — британский актёр кино и телевидения, кавалер Ордена Британской империи.
 :
 Эндрюс, Генри Чарльз (ок. 1770 — ок. 1830) — английский ботаник и гравёр.
  (1910—2002) — американский палеоботаник.
  (1909—2008) — американский политик, долгожитель.

Д 
 :
  (1737—1797) — английский историк и антиквар.
  (ок. 1829—1862) — предводитель Великой паровозной гонки.
 Эндрюс, Джерри (1918—2007) — американский фокусник, писатель.
 Эндрюс, Джесси (род. 1992) — американская модель, порноактриса, дизайнер, продюсер, диджей и фотограф.
 Эндрюс, Джессика (род. 1983) — американская кантри-певица.
  — несколько человек.
 :
  (1746—1813) — американский священник, лектор, писатель, проповедник, директор  (1785—1789).
  (1829—1883) — президент Генеральной конференции Адвентистов Седьмого Дня (1867—1869), редактор  (1869—1870).
  (1871—1956) — североирландский политик: «» (1929—1953),  (1940—1943), лидер Ольстерской юнионистской партии (1940—1946), гранд-мастер Оранжевого ордена (1948—1954).
  (1896—1989) — английский военный лётчик-ас, командующий эскадрильями № 13 (1941—1942) и № 12 (1942—1943), вице-маршал.
 Эндрюс, Джон (1933—2022) — австралийский архитектор.
  (род. 1944) — американский политик: президент  (2003—2005).
 :
  (1828—1899) — американский профессор, инженер и генерал.
  (1850—1928) — адъютант-генерал армии США (1912—1914).
 Эндрюс, Джордж Уитфилд (1861—1932) — американский органист, композитор и музыкальный педагог.
  (1906—1971) — американский политик.
 Эндрюс, Джордж (род. 1938) — американский математик.
 Эндрюс, Джули (род. 1935) — английская актриса, певица и писательница.
 Эндрюс, Дилан (род. 1979) — новозеландский боец ММА.
 Эндрюс, Дональд (род. 1955) — канадский экономист.
  (род. в конце 1960-х) — американская писательница.
 :
 Эндрюс, Дэвид (род. 1952) — американский актёр кино и телевидения.
 Эндрюс, Дэна (1909—1992) — американский актёр кино и телевидения.
 Эндрюс, Дэниел (род. 1972) — австралийский политик, премьер Виктории (2014 — ).

И 
  (1891—1959) — американский фотограф.
  (род. 1986) — американский экономист.

К 
  (род. 1975) — канадский сценарист комиксов и фильмов, художник и режиссёр.
  (род. 1960) — министр промышленности, науки и технологии Австралии (2018 — ).
 :
  (1924—1989) — американский писатель и археолог.
  (род. 1955) — австралийский политик: министр семей и социальных служб (2001—2003 и 2013—2014), министр промышленных отношений (2003—2007), министр иммиграции, гражданства и мультикультурных дел (2007), министр обороны (2014—2015).
  (род. 1967) — американский музыкант, певец, сочинитель песен и звукозаписывающий продюсер.
  (1916—2005) — американский академик, сыгравший важную роль во внедрении и популяризации концепции «стратегическое управление».
 Эндрюс, Кит:
 Эндрюс, Кит (род. 1980) — ирландский футболист.
 Эндрюс, Кортни Мари (род. 1990) — американская певица, автор-исполнитель.
 :
  (род. 1942) — англо-немецкий певец и сочинитель песен.
 :
  (1829—1922) — американский генерал, газетный редактор, посол в Данию и Швецию.
 Эндрюс, Кристофер Хауэрд (1896—1989) — американо-английский вирусолог.

Л 
 Эндрюс, ЛаВерн София (1911—1967) — участница музыкального коллектива «Сёстры Эндрюс», контральто.
 Эндрюс, Ланселот (1555—1626) — английский церковный деятель, епископ Чичестера.
  (род. 1973) — фарерская певица.
 Эндрюс, Линдон (род. 1976) — тринидадский футболист.
  (1924—1968) — американская киноактриса.
 Эндрюс, Льюис (1896—1937) — чиновник британского мандата в Палестине, окружной комиссар Галилеи.

М 
 :
  (1928—1995) — британский художник.
  (род. 1967) — американский мультиинструменталист, продюсер и кинокомпозитор.
 Эндрюс, Максин Энглин (1916—1995) — участница музыкального коллектива «Сёстры Эндрюс», сопрано.
 Эндрюс, Марвин (род. 1975) — тринидадский футболист.
 Эндрюс, Мариэтта (1869—1931) — американская художница.
 :
  (род. 1926) — американский политик, сенатор от Северной Дакоты (1981—1987).
  (род. 1968) — американский мультипликатор, сценарист и режиссёр.
 Эндрюс, Марк (род. 1972) — южноафриканский регбист.
 Эндрюс, Марк Алтаван (род. 1978; более известен как Сиско) — американский певец, сочинитель песен, звукозаписывающий продюсер, танцор и актёр.
  (род. 1992) — валлийский рестлер и музыкант.
 Эндрюс, Марк (род. 1996) — американский игрок в американский футбол.
 :
  (1849—1891) — американская писательница и редактор.

Н 
 Эндрюс, Навин (род. 1969) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания.

П 
 Эндрюс, Патриция Мэри (1918—2013) — участница музыкального коллектива «Сёстры Эндрюс», меццо-сопрано.
 :
  (род. 1937) — американский математик, профессор Университета Карнеги — Меллона, создатель логики Q0.
 Эндрюс, Питер — псевдоним, который использует режиссёр Стивен Содерберг (род. 1963), когда выступает в качестве оператора.
 :
 Эндрюс, Пол (род. 1958; более известен как Пол Ди’Анно) — британский певец.
 Эндрюс, Пол (род. 1964) — британский кинопродюсер.

Р 
 :
  (1823—1884) — австралийский политик и судья,  (1857, 1863—1864, 1865, 1867—1868).
  (1830—1903) — американский архитектор, полковник артиллерии и дипломат.
 :
  (1723—1766) — «», поэт и переводчик Вергилия.
  (1763—1821) — губернатор Цейлона (1796—1798).
  (1895—1976; наст. имя Реджинальд Фрэнк Эндрюс) — британский актёр театра и кино.
  (1903—1976) — американский писатель и сценарист.
  (род. 1957) — американский политик.
  (род. 1991) — американский бегун.
 См. также выше 
 Эндрюс, Рой Чепмен (1884—1960) — американский путешественник, палеонтолог и натуралист, педагог.

С 
 :
  (1982—2014) — британский мотогонщик.
 :
  (1893—1961) — американская миссионерка, несла христианство в Японии с 1916 по 1961 гг.
  (конец 1950-х — 2019) — американская писательница и геолог.
  (род. 1981) — австралийская игрок в крикет.
  (род. 1983) — канадская футболистка.
 Эндрюс, Сесил Дейл (1931—2017) — американский государственный деятель.
 Эндрюс, Сет (род. 1968) — американский радиоведущий, автор видеороликов и оратор.
  (1898—1992) — англо-канадская художница-линогравёр.
 Эндрюс, Скотт (род. 1989) — шотландский кёрлингист.
 :
  (1806—1872) — американский врач, авиатор, изобретатель дирижабля и ряда других механизмов.
  (1835—1908) — британский бизнесмен.
  (1812—1886) — американский анархист, лингвист, политфилософ, аболиционист и писатель.
 Эндрюс, Стэнли (1891—1969) — американский актёр театра, радио, кино и телевидения.
  — несколько человек.

Т 
 Эндрюс, Тайг (1920—2007) — американский актёр.
  (1952—2009) — американский писатель, учитель эзотерических практик, ясновидящий.
  (род. 1962) — американская пловчиха.
 :
  (ум. 1659) — английский финансист, комиссар суда над Карлом I, лорд-мэр Лондона (1649 и 1650).
 Эндрюс, Томас (1813—1885) — ирландский физик и химик.
 Эндрюс, Томас (1873—1912) — британский бизнесмен и судостроитель, конструктор «Титаника».
  (1899—1983) — американский бухгалтер и политик:  (1953—1955), кандидат в Президенты США (1956).
 Эндрюс, Томас Хирэм (род. 1953) — американский политик.

У 
 :
 Эндрюс, Уильям Генри (1870—1950) — южноафриканский коммунист, генеральный секретарь и председатель Южно-Африканской коммунистической партии.
  (род. 1951) — американский биолог и геронтолог, основатель и президент компании Sierra Sciences.
 Эндрюс, Уолтер (1881 — ?) — канадский велогонщик.
 :
  (род. 1977) — английский футболист.

Ф 
 Эндрюс, Фил (род. 1968) — британский автогонщик.
  (род. 1983) — британский музыкант, фронтмен группы .
 :
  (1866—1957) — британский коллекционер азиатских артефактов и манускриптов, археолог, преподаватель и писатель.
 :
 Эндрюс, Фрэнк Максвелл (1884—1943) — американский генерал-лейтенант, один из создателей ВВС США.

Ч 
 :
  (1827—1918) — старший судья Апелляционного суда штата Нью-Йорк (1881—1882 и 1883—1897).
  (1834—1892) — губернатор Коннектикута (1879—1881).
  (1863—1943) — американский историк.
  (1866—1924) — британский палеонтолог.
  (1871—1940) — священник Церкви Англии, миссионер, социальный реформатор Индии, близкий друг Рабиндраната Тагора и Махатмы Ганди, «Друг бедных».

Ш 
 Эндрюс, Шелли (род. 1971) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1996 года.
 Эндрюс, Шон (род. 1971) — американский актёр.

Э 
 :
  (1859—1934) — американский бейсболист.
 Эндрюс, Эдвард (1914—1985) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1932) — английский физик и инженер.
 :
  (1824—1904) — американский хирург, сооснователь медицинского факультета Северо-Западного университета.
  (1922—1987) — ирландско-британский телеведущий.
  (1844—1917) — американский военный, экономист и педагог, президент Брауновского университета (1889—1898).
 :
  (1911—2002) — американский политик.
  (род. 1943) — баронесса, британский политик, пэр, председатель «Английского наследия» (2009—2013)
  (род. 1959) — американский писатель и оратор.
  (1885—1940) — первая женщина — доктор математических наук Калифорнийского университета в Беркли.
 Эндрюс, Энтони (род. 1948) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Эндрюс, Эрика (1969—2013) — мексиканская модель, дрэг-квин, актриса и активистка.
 Эндрюс, Эрин (род. 1978) — американская телеведущая и спортивный комментатор.
  (род. 1927) — американский певец.

Составные фамилии 
  (1911—1995) — ирландско-британский герой Второй мировой войны, лейтенант-полковник.

Псевдонимы 
 Бриттани Эндрюс (род. 1973; наст. имя Мишель Барри) — американская стриптизёрша, порноактриса, кинопродюсер и диджей.
 Джей Эндрюс (род. 1950) — один из псевдонимов американского режиссёра, продюсера, сценариста, актёра, кастинг-директора и гримёра Джима Уайнорски.
 Джон Джи. Эндрюс (1845—1921) — криптоним американской поэтессы, писательницы и композитора .
  (род. 1979; наст. имя Джоэй Мурсия-мл.) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр, сценарист, оператор, композитор, монтажёр и продюсер.
  (1929—2012; наст. имя Инес МакКонико) — американская госпел-певица и сочинительница песен.
  (1914—1972; наст. имя Теодор Эдвин Андерсон) — американский актёр театра, кино и телевидения.

  (S. W. Erdnase) — псевдоним фокусника, автора книги «» (1902). При чтении задом наперёд даёт И. С. Эндрюс (E. S. Andrews), однако истинная личность этого человека не выяснена до сих пор.

Вымышленные персонажи 
  — главный персонаж франшизы Archie Comics, ряда радио- и телесериалов, гитарист и певец группы The Archies.
  — второстепенный персонаж телесериала «C.S.I.: Место преступления» (2000—2015) в исполнении .
  — второстепенный персонаж мыльной оперы «Молодые и дерзкие» (1973 — ) в исполнении Синтии Уотрос и Кэди Макклейн.
  — персонаж телесериалов «Мелроуз-Плейс» в исполнении Лоры Лейтон.
 Чарли Эндрюс — второстепенный персонаж телесериала «Герои» (2006—2010) в исполнении Джеймы Мэйс.

Топоним 
  — городок в Индиане.
  — городок в Северной Каролине.
 Эндрюс — округ в Техасе.
 Эндрюс — город в Техасе.
 Эндрюс — поселение во Флориде.

 Эндрюс — американская военная авиабаза, расположенная в Мэриленде.
  — бывшая британская авиабаза, расположенная в Эссексе.

См. также 
 Эндрю
 
  — в Мичигане (США).
  — улица в Маниле (Филиппины).
 «» — повесть (1741) Генри Филдинга
 «Джозеф Эндрюс» — повесть (1742) Генри Филдинга
 «» — британский фильм 1977 года
 «Мистер и миссис Эндрюс» — картина (1750) Томаса Гейнсборо.
 Аэропорт Марка Эндрюса — в Северной Дакоте (США).

Примечания